Елко има више значења:
 Округ Елко (Невада)
 Елко (Јужна Каролина)
 Елко (Минесота)
 Елко (Невада)